El término Los Reyes puede referirse:

 a Los Reyes, una antigua villa en Costa Rica;
 a Los Reyes del Perú, actual Lima, ciudad capital de la República del Perú;
 a Los Reyes, un municipio del estado de Michoacán, en México;
 a Los Reyes de Salgado, un municipio del estado de Michoacán, en México;
 a Los Reyes, un municipio del estado de  Veracruz, en México;
 a Los Reyes, un localidad del estado de  Veracruz, en México;
 a Los Reyes Acaquilpan, una ciudad del Estado de México, en México;
 a Los Reyes, una zona en la delegación Coyoacán, en la ciudad de México, en México;
 a Los Reyes, una telenovela de RCN.